Fido steht für:
 Kurzform von FidoNet, Mailboxnetz
 Fido Dido, Comicfigur
 Fido – Gute Tote sind schwer zu finden, Film aus dem Jahr 2006
 den Lieblingshund von Abraham Lincoln, siehe Fido (Hund)
 Martin Fido (1939–2019), britischer Anglist, Hochschullehrer und Autor

FIDO steht als Abkürzung für:
 Fast IDentity Online, siehe FIDO-Allianz
 Fairfield Industrial Dog Object, eine Skulptur in Melbourne
 Fédération Internationale de Domino, internationale Vereinigung der Dominospieler
 fiducial observer in der Allgemeine Relativitätstheorie für einen stationären Beobachter im Gravitationsfeld

FIDO steht für:
 FIDO (Torpedo), Torpedo Mark 24 der US Navy im Zweiten Weltkrieg

Abkürzung